

Cinema
Anfitrione (Amphitryon) – film musicale del 1935, diretto da Reinhold Schünzel

Letteratura e teatro
Anfitrione – commedia in cinque atti e un prologo di Plauto della fine del III secolo a.C.
Amphitryon – opera di John Dryden del 1690
Amphitryon – commedia in tre atti, scritta  da Molière e rappresentata per la prima volta nel 1668 
Amphitryon – commedia scritta da Heinrich von Kleist nel 1807
Amphitryon – opera barocca di Henry Purcell.
Amphitryon 38 – commedia di Jean Giraudoux nel 1929

Mitologia
Anfitrione – figura della mitologia greca

Altro
Anfitrione – padrone di casa ed ospite generoso, dal nome del mitico re di Tirinto cui, nell'omonima commedia di Molière, si attribuisce generosa ospitalità